Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1945 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 22 марта 1945 года, а финальная игра прошла 27 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 9 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе.

В чемпионате 1945 года команда университета Оклахомы в Стиллвотере, под руководством тренера Генри Айбы, одержала победу над Нью-Йоркским университетом со счётом 49:45. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист «Оклахомы A&M Аггис» Боб Кёрланд.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1945 года:

Региональные игры 

 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (22 и 24 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (23 и 24 марта)

Финал 

 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (27 марта)

Команды

Турнирная сетка 
* — обозначает игры с овертаймом

Ссылки 
 1943-44 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1945 год в баскетболе
